Ogawa (escrito:  lit. «pequeño río» o  en hiragana) puede referirse a:

Personas
, lanzador japonés;
, fotógrafo japonés;
, piloto kamikaze japonés;
, cantante y actriz pop japonesa;
, químico japonés;
, exfutbolista japonesa;
, judoca/luchador/artista marcial mixto japonés;
, futbolista japonés;
, futbolista japonesa;
, escritora japonesa;
, futbolista japonés.
Lugares
 Ogawa, una villa en la prefectura de Nagano;
 Ogawa, un pueblo en la prefectura de Saitama.